Letnie Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2014 – zawody o letni tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, zorganizowane przez Polski Związek Narciarski. Odbyły się 19 lipca 2014 roku w Wiśle na trasie biegowej oraz skoczni im. Adama Małysza.

Zawodnicy rywalizowali o tytuł mistrza Polski na skoczni dużej K-120. Złoty medal zdobył Paweł Słowiok. Srebrny medal wywalczył Mateusz Wantulok, a brązowy Szczepan Kupczak.

W zawodach wystartowało 16 zawodników.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K 120 (19.07.2014 r.)

Bibliografia 
 

Sezon 2014/2015 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2014 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Wiśle